Мирклишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мирклишки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Мирклишки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.